Leontes (Λέοντος ποτάμου ἐκβολαί), que correspon al modern riu Litani, fou l'antic nom d'un riu de Fenícia que Claudi Ptolemeu situa entre Beirut i Sidó.

Rius asiàtics de la mar Mediterrània
Rius del Líban